Francisco Menéndez puede referirse a:

 Francisco Menéndez (militar) (s.XVIII), liberto y militar español;
 Francisco Menéndez (franciscano) (s.XVIII), fray franciscano - estuvo en la Misión de Nahuel Huapi, viajes de 1791-1793;
 Francisco Menéndez Valdivieso (1830-1890), militar y político salvadoreño -  presidente de El Salvador (1885-1890);
 Paco Menéndez (1965-1999), desarrollador español de videojuegos.